Het FIM Wereldkampioenschap trial 2003 werd tussen 5 april en 14 september gereden, waarbij de 35 rijders in 18 wedstrijden verdeeld over 9 landen uitkwamen. Het WK eindigde met de zevende opeenvolgende wereldtitel voor de Britse trialist Dougie Lampkin (Montesa) die voor de vijfde keer de Japanner Takahisa Fujinami (HRC-Honda) achter zich liet. Lampkin won 4 van de 18 wedstrijden en werd 10 keer tweede en 3 keer derde. Fujinami op zijn beurt won 6 wedstrijden en behaalde 3 keer een tweede en 3 keer een derde plaats.

Bijzonderheden
Dit jaar bracht de laatste wereldtitel voor Dougie Lampkin. Hij was zeven jaar achter elkaar wereldkampioen, waarvan de eerste drie jaar op Beta, en de laatste vier op Montesa. 
Ook in 2003 was het debuut van de Spaanse rijder Toni Bou die het seizoen op de dertiende plaats afsloot. Bou zou later het record van Dougie Lampkin breken: vanaf 2007 tot (tot nu toe) 2017 is hij wereldkampioen; 11 keer achter elkaar dus!

Eindklassement

Wedstrijdoverzicht

Bronnen

Wereldkampioenschap trial
Sport in 2003